Поникве () — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Поникве проживало 167 человек.

География 
Поникве делится на две части — Горне Поникве и Донье Поникве.

Население 
В населении деревни значительно преобладают сербы, других национальностей в деревне мало.

Национальный состав населения 
На 1991 год:
 сербы — 157 человек (94,01 %);
 хорваты — 0 человек (0,00 %);
 мусульмане — 0 человек (0,00 %);
 югославы — 7 человек (4,19 %);
 другие и неизвестно — 3 человека (1,79 %).

Примечания

Прочее 
Распространённые в селе фамилии: Кнежевич, Иванович, Танаскович, Дачевич, Тошич, Драгаш, Грбович, Ковачевич.

Населённые пункты Республики Сербской